Zadórnoie (en rus: Задорное) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 59 habitants. Pertany al districte de Txernomórskoie.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea